Лопино — название населённых пунктов в России:

 Лопино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Лопино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Лопино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.